Beriózovski (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Beriózovski (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Beriózovski (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Beriózovski (Alapàievsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia